Sterówka – mostek kapitański
 Sterówka – ogonowe pióro ptasie

Zobacz też 

 sterownia